Donna con pappagallo (Courbet) – dipinto olio su tela di Gustave Courbet del 1866
Donna con pappagallo (Manet) – dipinto olio su tela di Édouard Manet del 1866